Heavy může být:

 Heavy (album, Iron Butterfly) – album skupiny Iron Butterfly (1968)
 Heavy (album, Heavy D) – album rappera Heavy D (1999)
 Heavy (album, Swollen Members) – album skupiny Swollen Members (2003)